Гюзелев е българско фамилно име, носено от следните личности:
 Васил Гюзелев (р. 1936), български историк
 Димитър Гюзелов (1902-1945), български философ и революционер
 Иван Гюзелев (1844-1916), български просветен деец
 Никола Гюзелев (1936-2014), български оперен певец, бас
 Петър Гюзелев (1945-2013), български музикант
 Ясен Гюзелев (р. 1964), български художник, илюстратор

Български фамилни имена